A Blackbird a Beatles egyik dala a The Beatles (1968) című dupla albumról
 SR–71 Blackbird
 Blackbird, település az USA Delaware államában